Взрыв в здании РУФСБ Архангельска произошёл 31 октября 2018 года в 8:52 по МСК. 17-летний анархист Михаил Жлобицкий совершил самоподрыв в здании регионального управления ФСБ в Архангельске, в результате чего он сам погиб, а трое сотрудников ФСБ были ранены. Органы власти охарактеризовали случившееся как террористический акт.

Личность нападавшего 
BBC World Service со ссылкой на местные источники обнародовал имя нападавшего — Михаил Васильевич Жлобицкий, учащийся Архангельского политехнического техникума (ранее ГПТУ № 25). На момент осуществления теракта ему было 17 лет. По утверждению губернатора Орлова, проживал в посёлке Лахта Катунинского сельского поселения Приморского района Архангельской области. Являлся сторонником идеологии анархо-коммунизма, был зарегистрирован в социальной сети ВКонтакте как «Сергей Нечаев» (в честь русского нигилиста и революционера XIX века Сергея Нечаева).

Суть происшествия 
31 октября 2018 года в 8:45 по местному времени Жлобицкий под псевдонимом «Валерьян Панов» разместил в чате «Речи Бунтовщика» в Telegram послание, в котором говорилось, что он берёт на себя ответственность за теракт, что «причины для вас вполне ясны», и что ФСБ «фабрикует дела и пытает людей». 
В 8:52 по местному времени Жлобицкий вошёл в здание управления ФСБ в Архангельске и извлёк из пакета самодельное взрывное устройство, которое сразу же взорвалось у него в руках. В результате взрыва сам нападавший погиб на месте, трое сотрудников ФСБ РФ пострадали. На фотографиях с места взрыва видно, что холл здания получил значительные повреждения — со стен была сорвана обшивка.

Следствие 
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное хранение, ношение, приобретение взрывчатых веществ»). Расследованием занимался центральный аппарат Следственного комитета РФ.

2 ноября 2018 года в Москве был задержан 14-летний подросток-восьмиклассник, имя которого не было обнародовано. На Telegram-канале «Силовики» было опубликовано утверждение, что подозреваемый в теракте в Архангельске связывался с этим подростком и именно ему он сделал последний в своей жизни телефонный звонок. Следствие подозревало подростка в изготовлении бомбы, которую он якобы собирался взорвать на «Русском марше» в микрорайоне Люблино 4 ноября 2018 года. Представители правоохранительных органов заявляли, что в квартире, где проживал задержанный, был проведён обыск, в ходе которого было найдено некое взрывное устройство и компоненты для его изготовления. 

Было заведено уголовное дело по 2 статьям: статья 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ») и статья 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывных устройств»), с максимальным наказанием до 12 лет лишения свободы. По словам родственников молодого человека, силовики приняли за взрывное устройство «детскую бомбочку», то есть петарду, которыми часто балуются подростки.

Реакция на происшествие

Высказывания общественных деятелей 
Губернатор области Игорь Орлов 1 ноября обвинил в произошедшем оппозицию. Алексей Навальный во время прямой трансляции на своём ютуб-канале ответил губернатору, что тот сам виновен в произошедшем, и порекомендовал ему «починить дороги, сделать водопровод в 21 веке».

Телеведущий Владимир Соловьёв обвинил в произошедшем Дмитрия Гудкова и журналистов Екатерину Винокурову и Александра Плющева, связав теракт в Архангельске с прошедшей 28 октября акцией «За ваших и наших детей» в поддержку фигурантов сфабрикованных дел «Нового величия» и «Сети» («Пензенское дело») возле здания ФСБ в Москве.

Вячеслав Мальцев на своём ютуб-канале многократно выразил сожаление по поводу гибели 17-летнего террориста.

Глеб Павловский в эфире «Эхо Москвы» сказал: «Если ФСБ сделает ошибку и превратит это событие в начало борьбы с теми, кто их ненавидит, то они окажутся в опасном положении, потому что станут привлекательной мишенью для молодых людей, которые с простым очень мировоззрением».

Директор ФСБ Александр Бортников в связи со взрывом в здании УФСБ по Архангельской области и нападением на УФСБ по Хабаровскому краю 21 апреля 2017 года выразил обеспокоенность переходом молодёжи к силовым акциям против власти.

Уголовные дела, связанные с терактом по ст. 205.2 

Проект ОВД-Инфо указывает на шестнадцать уголовных дел, возбуждённых в отношении лиц, которые каким-либо образом комментировали взрыв.

В феврале 2019 года Следственным управлением СКР по Псковской области было возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) в отношении псковской журналистки Светланы Прокопьевой. 7 ноября 2018 года в эфир радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» вышел выпуск авторской передачи Светланы Прокопьевой «Минутка просветления» под названием «Репрессии для государства» о том, что в России нет условий для политического активизма. В передаче прозвучал текст, «осмысляющий» поступок Михаила Жлобицкого. «Эхо Москвы в Пскове» а так же интернет-портал «Псковская лента новостей», входящие в состав медиахолдинга «Гражданская пресса», получили предупреждения Роскомнадзора и предписание удалить размещённые материалы (в аудио- и текстовом формате) Прокопьевой, а также были оштрафованы на 150 тысяч и 200 тысяч рублей, соответственно за злоупотребление свободой слова («производство либо выпуск продукции, содержащей публичные призывы к террористической деятельности или материалы, оправдывающие терроризм»).

Спустя несколько месяцев в Вытегре (Вологодская область), была попытка возбуждения уголовного дела в отношении лидера местной ячейки КПРФ Надежды Владимировны Ромасенко. Дело не было возбуждено из-за отсутствия состава преступления в действиях подозреваемой. Впоследствии ряд СМИ опубликовал неточную информацию об этом случае. 

20 ноября 2019 года в Петербурге сотрудники Центра «Э» задержали 68-летнего пенсионера, который под псевдонимом «Сталинский сокол» разместил в соцсети «ВКонтакте», пост, в котором назвал Жлобицкого героем нашего времени. Было возбуждено уголовное дело.

Уголовному преследованию за оправдание терроризма в связи с архангельским взрывом также подвергались житель Сочи Александр Соколов — из-за шести комментариев в соцсетях, житель города Тольятти Александр Довыденков — за твит, анархист Вячеслав Лукичев — за публикацию в телеграмм-канале, Павел Зломнов — за чтение стихов о Михаиле Жлобицком, жительница Калининграда Людмила Стеч — за репост новости, экоактивистка из Челябинска Галина Горина — за репост новости «ВКонтакте» о теракте и свой комментарий к нему, карельская анархистка Екатерина Муранова — из-за комментария в «ВКонтакте» к посту о взрыве, житель города Коряжмы Архангельской области Олег Немцев — за комментарий в «ВКонтакте», гражданская активистка Надежда Белова из Новой Усмани — за комментарий в «ВКонтакте», 68-летний Александр Коваленко — за пост в «ВКонтакте», 42-летний архангельский дальнобойщик Константин Васильянов — за комментарий в «ВКонтакте», житель Пскова 47-летний Алексей Шибанов — из-за 16 записей в ВКонтакте, в числе которых комментирование взрыва и уголовного дела Прокопьевой, житель Калуги Иван Любшин — его осудили на пять лет и два месяца колонии общего режима из-за комментария в «ВКонтакте».

15 октября 2020 года Сергея Арбузова приговорили к пяти годам колонии за комментарий о взрыве: он охарактеризовал погибшего как «героя России» и, согласно материалам дела, «дал положительную оценку самоподрыву Жлобицкого». Отмечается, что незаконный комментарий набрал много лайков.

Жителя Краснодарского края Валерия Клименченко приговорили к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима за публичные призывы к осуществлению терактов. После взрыва в здании ФСБ Архангельской области он поддержал действия подорвавшего себя Михаила Жлобицкого.

Активные действия 
22 марта 2019 года двое анархистов, проезжая на мотоцикле мимо здания консульского отдела посольства России в Афинах, бросили в будку охраны гранату. При взрыве никто не погиб. Анархисты опубликовали заявление, в котором отметили, что эта акция является ответом на военные преступления, совершённые российским режимом, и местью за гибель Жлобицкого; также были упомянуты репрессии властей против других российских анархистов.

См. также 
 Стрельба возле здания ФСБ в Москве (2019)
 Взрыв дома в Архангельске (2004)
 Приморские партизаны
 ФСБ взрывает Россию 
 Пытки в России

Примечания

Ссылки 
 Репортаж с места событий // BBC
 Активистку КПРФ обвинили в одобрении терроризма

Террористические акты 2018 года
События 31 октября
История Архангельска
Теракты-самоубийства
Революционный террор
Террористические акты в Архангельской области
Преступления, осуществлённые несовершеннолетними